Coradion är ett släkte av fiskar. Coradion ingår i familjen Chaetodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Coradion